Kamerun:
 Méri – miasto 

Rumunia:
 Meri – wieś w okręgu Prahova, w gminie Drăgănești
 Meri – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Vedea

Szwajcaria:
 Mèri – franko-prowansalska nazwa gminy Merlach

Włochy:
 Merì – miasto  

Inne:
 Meri – imię
 Meri – izraelska partia polityczna